Татьяна Владимировна Маслакова (род. 1 декабря 1961) — советская и российская театральная артистка-вокалистка, народная артистка России (2006), заслуженная артистка России (1996), актриса Хабаровского краевого музыкального театра.

Биография  
Родилась 1 декабря 1961 года.

В 1985 году завершила обучение на вокальном отделение Хабаровского государственного училища искусств. Была направлена на работу в консерваторию. Однако, работать начала в Стройбанке. Через год осознав, что она принадлежит театру и должна развиваться как актриса, пришла работать в театральную труппу. 

Дебютная роль Татьяны Маслаковой на сцене стала Адели в оперетте И.Штрауса «Летучая мышь», которую потом, в различных редакциях ей доводилось исполнять не раз.  

С 1995 по 1999 годы, под руководством Ю.И.Гриншпуна, Татьяна была занята почти во всех его спектаклях: «Моя прекрасная леди», «Парижская жизнь», «Любовь и разлука», «Холопка», «Мафиози», «Марица». В спектакле «Любви все рыцари покорны» она играла восемь различных ролей, в один вечер перевоплощаясь в героинь разных эпох, характеров, национальностей. Это была трудная, но очень увлекательная и бесценная для актрисы школа.  

Актриса, обладая прекрасными внешними данными и красивым сопрано, играет в мюзикле и классической оперетте, на ее счету роли острохарактерные, лирические, драматические, героини, субретки. 

В карьере был и кинематографический опыт: во время гастролей в Китай она снялась в китайско-российской ленте, где ее партнером был народный артист России Борис Клюев.

В канун 65-летия Победы её роль санинструктора Тони в спектакле «Два бойца» принесла ей в 2011 году театральную премию «Золотая Маска».
 
Выступает с сольными концертами. В её репертуаре – романсы, музыка любимых композиторов: И. Шварца, А. Петрова, Б. Окуджавы.

Награды 
 Заслуженная артистка России (1996).
 Народная артистка России (2006).
 Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» 2011 год в номинации «Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле».

Работы в театре  
Хабаровский краевой музыкальный театр
 Адель - «Летучая мышь»
 Антония - «Прелести измены"
 Нюра - «Самолет Вани Чонкина»
 Тоня - «Два бойца»
 Кончетта - «Аристократы поневоле»,
 Мария Никитична - «Девичий переполох»,
 Габриэль - «Прости мои капризы»,
 Ворона - «Дюймовочка»,
 Дуня - "Волга-Волга".

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Маслакова
 Маслакова Т. В. http://www.hgiik.ru/fakultet/kafedra-riam/748-maslakova-tatyana-vladimirovna
 Актриса Татьяна Маслакова – кандидат на звание почетного гражданина Хабаровска https://dzen.ru/a/Yj7bDy2j-iU9s4I_
 Татьяна Маслакова: люблю открывать новое... (Хабаровск) http://www.strast10.ru/node/2041
 Сопрано прекрасной Татьяны https://khab-vesti.ru/news/temy_nomera/1897_soprano-prekrasnoy-tatyany/
 УТРЕННИЙ ЗВОНОК Т. В. МАСЛАКОВОЙ https://toz.su/arkhiv/?ELEMENT_ID=158340
 Татьяна Маслакова стала лауреатом премии имени Якова Дьяченко в Хабаровске https://transsibinfo.com/news/2022-05-24/tatyana-maslakova-stala-laureatom-premii-imeni-yakova-dyachenko-v-habarovske-1250177
 Актриса Татьяна Маслакова стала кандидатом в Почётные граждане Хабаровска https://habarovsk.bezformata.com/listnews/kandidatom-v-pochyotnie-grazhdane-habarovska/103781561/
 Бенефис в Музтеатре: любовь на фоне детектива https://habinfo.ru/shershe-lya-fam-habarovsk/

Персоналии:Хабаровский краевой музыкальный театр